Yves Riou est un acteur et réalisateur français né le . Il travaille depuis trente ans avec Philippe Pouchain. Les spectacles de Riou et Pouchain ont été joués principalement au théâtre Fontaine, au théâtre d'Edgar, au théâtre de l'Espace Gaité, à Bobino, à l'Olympia, au festival d'Avignon, au festival de Cannes (performances d'acteurs), au Printemps de Bourges, au Sigma de Bordeaux, etc. Ils ont effectué des tournées en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient, Japon, Europe de l'Est.

Filmographie

Réalisateur documentariste 
 Des artistes au pouvoir ? 1981-1988 (film documentaire 52 min Flach Films / France Télévisions /Ina / CNC) 
 Chantons la Libération (film documentaire 42 min Zadig Productions/ Arte / CNC)
 CHARLIE, le rire en éclats (film documentaire 53 min Cinétévé / France Télévisions / Ina / CNC)
 Michel Audiard, J'parle pas aux cons, ça les instruit (film documentaire 52 min Cinétévé / Ina /Arte)
 Entre Deux Mai (film documentaire 52 min Flach Films production / Ina / France Télévisions)
 Chansons du Front Populaire (film documentaire 40 min Zadig Productions/Arte)
 Sur la Piste des Indiens des Plaines, film de Timothy Miller réalisé par Riou et Pouchain (Cinétévé/Musée du Quai Branly/France Télévisions/ Lobster) 
 Chansons de la Belle Époque (film documentaire 40 min Zadig Productions/Arte) 
 Châtelet sur scène, la fabuleuse histoire (film documentaire 52 min Cinétévé / Ina / France Télévisions) 
 Cocteau - Marais, un couple mythique (film documentaire 60 min Cinétévé / Ina / Arte G.E.I.E) 
 Les Artistes et le Parti 
 Juliette Gréco, L'Insoumise
 Clowns
 L'Occupation sans relâche - Les artistes pendant la guerre
 Du côté de chez Vian
 Pierre Desproges. Je ne suis pas n'importe qui...
 Pour le plaisir
 Rappelle-toi Barbara
 Arletty, Lady Paname
 Les Claquettes, quel pied !
 Paris la nuit
 L'Agence
 Joséphine Baker en couleurs
 Guy Bedos. Adieu je reste
 L'Olympia, les 50 ans
 Le Grand Départ
 Moulin Rouge Forever
 12 pompiers à l’école de l’extrême
 Desproges est vivant
 Moulin Rouge. Les coulisses d'une revue
 Pierre Desproges. Entretien
 Moulin Rouge. Behind the curtains
 Peut-on rire de tout ? (2018) France 3 - 115 min

Réalisateur et scénariste télé 
La Brigade des Anges, téléfilm
C'est encore l'été
Essuie-glaces, séries de 500 programmes courts
Le Défilé, film d'animation
Brigade spéciale, série
Le Dernier Repas, de Jacques Audoir
Remue-méninges
Autostop, de Robert Cappa
La Guerre des sexes, de Robert Cappa
Potion tragique, de Paul Ferrel
Les Jolis Cœurs, de Robert Cappa
Mission possible, de Dominique Masson
Répétition générale, de Michel Cinque
Les Fléaux capitaux, de Stéphane Begoin
Les Excessifs, de Michel Cinque
Drapeau blanc, d'Alain Savino
L'Opéra des rats, de Manu Carriau
Les Jeux de l'été, comédie musicale

Théâtre

Comédien 
Tempo
Expresso
Le Dernier Repas
Music Hall
Manitou
Répétition générale
Les Excessifs (Tasse d'Or du Festival de Cannes Performances d'Acteurs/Prix de la Critique 89)
L'Opéra des rats (performances d'acteurs Cannes/Prix spécial du Jury/Prix René Praille Cannes 91)
Les Évadés de la télé

Metteur en scène 
Les Évadés de la télé
Tempo (Théâtre d’Edgar)
Expresso (Théâtre d’Edgar)
Le Dernier Repas (Théâtre de l’Espace-Gaité)
Music Hall (Bobino)
Manitou (Théâtre Fontaine)
Répétition générale (Théâtre Boulimie, Lausanne)
Les Excessifs (Le Lucernaire), Tasse d'Or du Festival de Cannes Performances d'Acteurs/Prix de la Critique 89)
L'Opéra des rats (Palais des festivals de Cannes) Performances d'Acteurs/Prix spécial du Jury/Prix René Praille Cannes 91
Procédé Guimard Delaunay (spectacle musical/Café de la Danse)
Cirque Ikuo Mitshuhashi (Japon)
Histoire d’un fol (spectacle pour enfants/Festival Avignon)
Histoire de France (spectacle de music-hall/Quinzaine Française en Islande)

Bibliographie 
La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute, Le Seuil (entretien inédit de Pierre Desproges)

Liens externes 
 Site officiel
 

Acteur français de cinéma
Réalisateur français
Scénariste français de cinéma
Metteur en scène français
Naissance en avril 1948